Platel peut faire référence à :

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain Platel (1959 -  ), chorégraphe belge ;
 Élisabeth Platel (1959 -  ), directrice de l'École de danse de l'Opéra de Paris ;
 Félix Platel (1832-1888), écrivain, journaliste et homme politique français ;
 Joffrey Platel, acteur français.

Voir aussi 
 Henri Platelle (1920-2011), historien français.

Homonymie de patronyme